Финал Кубка Англии 1958 года () — финальный матч розыгрыша Кубка Англии по футболу сезона 1957/58, состоявшийся 4 мая 1958 года на стадионе «Уэмбли». В матче встретились английские клубы «Болтон Уондерерс» и «Манчестер Юнайтед». «Болтон» выиграл матч со счётом 2:0 благодаря «дублю» Нэта Лофтхауса. «Юнайтед», проигравший прошлогодний финал, лишился большинства своих игроков основного состава в феврале 1958 года в мюнхенской авиакатастрофе, выпустив на поле лишь четырёх игроков, выживших в крушении. Остальные игроки были новичками клуба.

Второй гол, забитый «Болтоном», стал предметом серьёзных споров. Лофтхаус забил его, буквально затолкав вратаря «Манчестер Юнайтед» Гарри Грегга с мячом в ворота. В те времена футбольные правила почти не защищали вратарей от физического контакта с соперником. Последовавшие после матча дебаты по этому поводу стали одной из серьёзных причин к изменению правил в пользу запрета физического контакта с вратарём соперника.

Статистика матча

Путь команд к финалу 

 Оба клуба начали выступления в Кубке Англии с 3 раунда.
 В квадратных скобках [ ] указан дивизион, в котором выступал соперник.

Примечания

Ссылки 
 Видеообзор матча на YouTube
 Футбольные формы участников финалов Кубка Англии 1950-х годов

1958
Футбол в Европе в 1958 году
Кубок Англии 1958
Кубок Англии 1958
События 3 мая
Май 1958 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1958 году
1958 год в Лондоне